Orlov, Orló község szlovák neve Szlovákiában, az Eperjesi kerület Ólublói járásában
 Orlov, város Oroszországban, a Kirovi terület Orlovi járásának székhelye
 Orlov, falusi település, községközpont Oroszországban, a Rosztovi terület Miljutyinszkajai járásában